Кесьма:

 Кесьма — река на северо-западе европейской части Российской Федерации.
 Кесьма — село в Весьегонском районе Тверской области.